Ренвил може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Ренвил (окръг, Минесота)
 Ренвил (окръг, Северна Дакота)